

Kalendarium informatyczne 1947 roku 
 Założenie ACM (Association for Computing Machinery)

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik 
Pierwsze użycie słowa „computer” (komputer) w dzisiejszym znaczeniu, jako opisującego cyfrowe maszyny matematyczne.

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Przypisy 

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1947